Eurobasket 2001 was de 32ste editie van het Europees kampioenschap basketbal. Eurobasket 2001 werd georganiseerd door FIBA Europe. Zestien landen die ingeschreven waren bij de FIBA, namen deel aan het toernooi dat gehouden werd in augustus en september 2001 in Turkije. Het basketbalteam van Joegoslavië won in de finale van het toernooi met 78-69 van gastland Turkije, waarmee het de uiteindelijke winnaar van Eurobasket 2001 werd. De strijd om de derde en vierde plaats werd beslecht door Duitsland en Spanje. Spanje won de wedstrijd met 99-90.

Knock-outfase

Finaleronde

Vijfde tm achtste plaats

Eindklassement

Teams

Individuele prijzen

MVP (Meest Waardevolle Speler) 
  Peja Stojaković

All-Star Team 
  Damir Mulaomerović
  Peja Stojaković
  Hedo Türkoğlu
  Dirk Nowitzki
  Pau Gasol

Externe link 
 FIBA Europe Eurobasket 2001

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2001
Basketbal in Turkije
Basketbal